Daniel Seff, auteur-compositeur-interprète français ;
Richard Seff (né en 1952), auteur-compositeur et producteur de musique français, frère du précédent.